

Astronomia 
 Jaszai Patera – struttura geologica della superficie di Venere

Persone 
 Jolán Jászai – attrice ungherese
 László Jászai  – attore ungherese
 Mari Jászai – attrice ungherese